Rysk film kan syfta på:

Rysk film – från filmens introduktion 1896 fram till revolutionen 1917, se Film i Tsarryssland
Rysk film – från filmindustrins förstatligade 1919 till Sovjetunionens fall 1991, se Film i Sovjetunionen
Rysk film – utveckling i Ryssland efter Sovjetunionens fall 1991, Rysslands filmhistoria